Anthony Bushell ist der Name folgender Personen:

* Anthony Bushell (Schauspieler) (1904–1997), britischer Schauspieler und Regisseur 
 Anthony Bushell (Germanist) (* 1951), britischer Germanist